Le tournoi Open de Macao 2017 est l'édition féminine 2017 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 21 au 24 septembre 2017 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, Nouran Gohar s'impose face à Joelle King.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2017
 Open de Macao (squash)
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2017
2017 à Macao
Squash en 2017
Sport en septembre 2017